Bartual puede hacer referencia a:

Jorge Bartual, exfutbolista español.
Manuel Bartual Paredes, historietista español.
Manuel Bartual Verdejo, revolucionario español.